Gößl steht für

 Gößl, einen Ortsteil der Gemeinde Grundlsee im steirischen Salzkammergut

Gößl oder Gössl ist der Familienname folgender Person:
 Alfred Gößl (1887–nach 1933), deutscher Politiker (NSDAP)
 Herwig Gössl (* 1967), deutscher Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof
 Susanne Lilian Gössl (* 1984), deutsche Rechtswissenschaftlerin